Plouda ist der Familienname folgender Personen: 

 Rut Plouda-Stecher (* 1948), Schweizer Lyrikerin
 Walther Plouda (1877–1954), deutscher Politiker (DVP)